Singularity steht für:

 Singularity (Computerspiel), Ego-Shooter von Raven Software (2010)
 Singularity (Microsoft), experimentelles Projekt von Microsoft Research
 Singularity (Software), Virtualisierung auf Betriebssystemebene
 Singularity (Oper), Oper von Miroslav Srnka (2021)

Siehe auch:
 Singularität (Begriffsklärung)